Алчевская — фамилия. Известные носители: